Валансе́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3622. Всего в кантон Валансе входят 10 коммун, из них главной коммуной является Валансе.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 8 442 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Валансе
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE 

Кантоны департамента Эндр